Piccole donne (Little Women: or Meg, Jo, Beth and Amy) è un romanzo di Louisa May Alcott.

Adattamenti

Cinema 
 Piccole donne  (Little Women) – film del 1933 diretto da George Cukor
 Piccole donne (Little Women) – film del 1949 diretto da Mervyn LeRoy
 Piccole donne (Little Women) – film del 1994 diretto da Gillian Armstrong
 Piccole donne (Little Women) – film del 2019 diretto da Greta Gerwig

Animazione 
 Piccole donne (Wakakusa monagatari) – film d'animazione del 1980 diretto da Yugo Serigawa
 Piccole donne (Wakakusa monagatari yori – Wakakusa no yon shimai) – serie TV d'animazione del 1981 diretta da Kazuya Miyazaki

Televisione 
 Piccole donne – sceneggiato televisivo del 1955 diretto da Anton Giulio Majano
 Piccole donne (Little Women) – serie televisiva del 1970 diretta da Paddy Russell
 Piccole donne (Little Women) – miniserie televisiva del 1978 diretta da David Lowell Rich
 Piccole donne (Little Women) – miniserie televisiva del 2017 diretta da Vanessa Caswill
 Piccole donne (Jag-eun assideul) – drama coreano del 2022 diretto da Kim Hee-won

Musica 
 Piccole donne, album della cantante Dori Ghezzi (1983)